Dirrã (massa) — unidade muçulmana de massa
 Dirrã (moeda) — moeda muçulmana de prata
 Dirrã dos Emirados Árabes Unidos — moeda dos Emirados Árabes Unidos
 Dirrã marroquino — moeda do Marrocos